Коростовець — українське прізвище.

Відомі носії 
 Коростовець Володимир Костянтинович (1888—1953) — український журналіст та дипломат, політичний і громадський діяч.
 Коростовець Іван Якович (1862—1933) — український та російський дипломат.

Українські прізвища